

Хурма Концатти () — вид растений рода хурма (Diospyros) семейства  Эбеновые (Ebenaceae).

Вид обнаружен профессором Концатти в 1921 году. 

Естественным образом встречается в Южной Мексике на территории  штатов Оахака и Веракрус. Местные названия растения zapote negro montes и zapotillo. 

Деревья высотой около 10 м. Листья размером 5—14 × 2,5—6 см, яйцевидно-ланцетные или эллиптические, гладкие, зеленовато-серого цвета, на черешке (4—) 7—15 мм. Плоды шаровидные диаметром 4—5 см с глубоко 5-лопастной чашечкой. Семена весом 5—10 гр, размером 13×10 мм, сжатые по бокам, коричневые. 

Произрастает в горных лесах на высотах  от 600 до 1000 или 2200 метров над уровнем моря.

Даёт плоды хорошего качества. Считается что плоды обладают восхитительным вкусом, лучшим чем у чёрной сапоты (Diospyros digyna).
Предпринимались попытки ввести вид в культуру на территории США в Калифорнии и во Флориде.

Таксономия 
  12: 399. 1922.

Синонимы 
 , 1942
 , 1964
 , 2006
 , 2006
 , 2006

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Эбеновые
Флора Мексики